Burmeser har flere betydninger.

 Burmeserkat, katteart
 Burmeser (folk), etnisk folkeslag, også kaldt bamar